Dakota steht für:

 Dakota (Volk), östliche Dialekt- und Stammesgruppe der Sioux
 Westliche Dakota, mittlere Dialekt- und Stammesgruppe der Sioux
 Dakota (Sprache), die Sprache dieses Stamms
 Dakota (englische Band), britische Pop-Rock-Band
 Dakota (US-amerikanische Band), US-amerikanische Rock/AOR-Band
 dakota (Software), ein Programm zur Übertragung von Sozialversicherungsmeldungen an die Krankenkassen
 Dakota (1945), US-amerikanischer Western von Joseph Kane, siehe Liebe in der Wildnis
 Dakota (1957), US-amerikanischer Western von Francis D. Lyon
 Dakota (1974), niederländischer Abenteuerfilm von Wim Verstappen
 Dodge Dakota, ein Pick-up-Modell des US-amerikanischen Autoherstellers Dodge
 „Dakota“, ein Dinosaurierfossil
 Redwing Dakota, eine auf dem Bikini-Atoll getestete Atombombe, siehe Operation Redwing
 The Dakota, ein Appartementhaus in New York City
 die Bezeichnung der britischen Royal Air Force für das Transportflugzeug Douglas DC-3
 Piper PA-28-236 Dakota, eine Variante der Piper PA-28, siehe Piper PA-28 #Versionen
 Dakota (Automarke), ehemalige US-amerikanische Automarke
 Dakota-Pass, Gebirgspass in der Ross Dependency, Antarktika
 Dakotafeuer, Art eines Lagerfeuers

Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten:
 North Dakota
 South Dakota

Orte und Territorium in den Vereinigten Staaten:
 Dakota-Territorium, historisches Hoheitsgebiet der Vereinigten Staaten, das zwischen 1861 und 1889 bestand
 Dakota (Georgia)
 Dakota (Illinois)
 Dakota (Minnesota)
 Dakota (West Virginia)
 Dakota (Wisconsin), im Waushara County
 Dakota (Town), Town(ship) im Waushara County, Wisconsin
 Dakota City (Iowa)
 Dakota City (Nebraska)
 Dakota Township (Illinois)
 Dakota Township (South Dakota)

Ortsteile in anderen Ländern:
 Dakota, ein Ortsteil von Oranjestad (Aruba)

im National Register of Historic Places gelistete Objekte:
 Dakota (Warrenton), in Warrenton, Virginia, ID-Nr. 05000768
 Dakota Apartments, in New York, New York, ID-Nr. 72000869
 Dakota Block, in Grand Forks, North Dakota, ID-Nr. 82001320
 Dakota Club Library, in Eagle Butte, South Dakota, ID-Nr. 04000474
 Dakota County Courthouse, in Hastings, Minnesota, ID-Nr. 78003069
 Dakota Farmer Building, in Aberdeen, South Dakota, ID-Nr. 84003221
 Dakota Wesleyan University, in Mitchell, South Dakota, ID-Nr. 76001727
 Dakota Tin and Gold Mine, in Spearfish, South Dakota, ID-Nr. 05000592

Siehe auch:
 Dakota County
 Dakota Junction